Okręty US Navy o nazwie USS "Calypso":
 Pierwszy  był uzbrojonym parowcem. W służbie w latach 1863-65.
 Drugi  był okrętem patrolowym. W służbie w latach 1917-19.
 Trzeci  był jednostką pomocniczą. W służbie w latach 1941-42.

Calypso